¥ je znak, který se používá ke zkrácenému zápisu následujících měn:
 čínský jüan
 japonský jen